Maria d'Aragona (1299-1327), figlia di Giacomo II di Aragona e moglie di Don Juan Manuel;
 Maria di Sicilia (1362/1363-1401), detta d'Aragona, figlia di Federico IV d'Aragona e moglie di Martino I di Sicilia;
 Maria di Trastámara (1396-1445), figlia di Ferdinando I d'Aragona e moglie di Giovanni II di Castiglia;
 Maria di Trastámara (1401-1458), figlia di Enrico III di Castiglia e moglie di Alfonso V d'Aragona;
 Maria d'Aragona (1425-1449), figlia naturale di Alfonso V d'Aragona e moglie di Leonello d'Este;
 Maria d'Aragona (1440-1460), figlia naturale di Ferdinando I di Napoli;
 Maria di Trastámara (1482-1517), figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona e regina del Portogallo;
 Maria d'Aragona (1503-1568), figlia di Ferdinando d'Aragona, duca di Montalto.